Колонија ла Вирхен има више значења:

 Колонија ла Вирхен, Ел Серито (Петатлан), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Колонија ла Вирхен (Зинакантепек), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Колонија ла Вирхен (Уејтамалко), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику